

Санті — місто, штат Каліфорнія
 Санті — місто, штат Південна Кароліна
 Санті — селище, штат Небраска